Илунга,  — личное имя или фамилия. Распространены главным образом на территории Демократической Республики Конго среди носителей языка лингала.

Фамилия
 Илунга, Бадибанга (род. 1972) — футболист из ДР Конго.
 Илунга, Сильвестр (род. 1947) — заирский и конголезский политик.
 Илунга, Эрита (род. 1982) — футболист из ДР Конго.
 Илунга-Мбенга, Дидье (род. 1980) — бельгийский и конголезский баскетболист.
Имя
 Мвепу, Илунга (1949—2015) — заирский футболист.